Horvátország
Molat falu Zára községben, Zára megyében
Molat sziget az Adriai-tengerben, a Zárai szigetvilágban